Landkreis Chemnitz steht für folgende Landkreise in Sachsen:

 Landkreis Chemnitz (1939–1952), siehe Amtshauptmannschaft Chemnitz
 Kreis Chemnitz-Land (1952–1953 und 1990), siehe Kreis Karl-Marx-Stadt-Land
 Landkreis Chemnitz (1990–1994)
 Landkreis Chemnitzer Land (1994–2008)